Adam Marian Sikorski (1886–1947) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, członek POW, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, brat Franciszka
 Adam Sikorski (ur. 1948) – polski historyk, dziennikarz, reżyser, scenarzysta, poeta i kierowca rajdowy

Przypisy